Hr. Ms. De Ruyter (dal nome dell'ammiraglio olandese Michiel de Ruyter) è il nome dato ad un gran numero di unità navali della marina militare olandese:
 , incrociatore della classe Atjeh, varato nel 1880 
 , corazzata costiera della classe Koningin Regentes, varata nel 1901	
 Hr. Ms. De Ruyter (1926), cacciatorpediniere della classe Admiralen, varato nel 1926, rinominato Van Ghent nel 1934 e naufragato nel 1942.
 , incrociatore leggero di classe unica, varato nel 1935 ed affondato nel 1942 durante la battaglia del Mare di Giava.
 Hr. Ms. De Ruyter (1944), incrociatore leggero della classe De Zeven Provinciën, varato nel 1944 ed in servizio con la marina olandese fino al 1972, quando fu venduto al Perù assumendo il nome di .
 , fregata missilistica della classe Tromp, varata nel 1974 e radiata nel 2001.
 , fregata della classe De Zeven Provinciën, varata nel 2002 e tuttora in servizio.